Хоккей на Олимпийских играх:

 Хоккей на траве на Олимпийских играх — вид спорта (хоккей на траве) на летних Олимпийских играх.
 Хоккей с шайбой на Олимпийских играх — вид спорта (хоккей с шайбой) на зимних Олимпийских играх.